Balak (Bijbel), koning van de Moabieten beschreven in de Hebreeuwse Bijbel.
 Balak (Armenië), plaats in Armenië.
 Balak (Kerman), plaats in provincie Kerman, Iran.
 Balak (Cawas), plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Balak (Songgon), plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java, Indonesië.

Zie ook 
 Emre Balak, Turks voetballer.